Verkehrslärm ist ein Oberbegriff für:

 Straßenverkehrslärm
 Schienenverkehrslärm
 Fluglärm

Siehe auch:
 Lärm, Lärmschutz
 Lärmemission, Lärmbelästigung 
 Baustellenlärm